Popat ist der Familienname folgender Personen:

 Aparna Popat (* 1978), indische Badmintonspielerin
 Daniel Popat (* 1990), deutscher Schauspieler
 Dolar Popat (* 1953), britischer Geschäftsmann und Politiker
 Raj Popat (* 1986), walisischer Badmintonspieler